Serre har flere betydninger:

 Serre (Italien) – by i Campania, Italien
 Serre (flod) – flod i Frankrig
 Jean-Pierre Serre – fransk matematiker